Міський сад — парк у Донецьку
 Міський сад — парк у Ізмаїлі
 Міський сад — парк у Києві
 Міський сад — парк у Кременчуці
 Міський сад — парк у Маріуполі
 Міський сад — парк у Одесі
 Міський сад — парк у Чернігові